wierzbówka (Chamaenerion) – rodzaj rośliny z rodziny wiesiołkowatych

Miejscowości w Polsce 
 Wierzbówka – wieś w województwie lubelskim, w powiecie parczewskim, w gminie Parczew
 Wierzbówka – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice
 Wierzbówka – część wsi Dmosin Drugi w województwie łódzkim, w powiecie brzezińskim, w gminie Dmosin.
 Wierzbówka – przysiółek wsi Kawęczyn w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna

Obiekty wodne 
 Wierzbówka – struga w woj. lubelskim, dopływ Póra

Miejscowości na Ukrainie 
 Wierzbówka – wieś w rejonie oratowskim
 Wierzbówka wieś w rejonie borszczowskim

Miejscowości na Białorusi 

 Wierzbówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim

Zobacz też 
 białka wierzbówka
 moszenica wierzbówka
 wierzbówka jasnogardła
 wierzbówka kiprzyca
 wierzbówka nadrzeczna
 wierzbówka zwyczajna

Przypisy